Ива́н Ря́бов:
 Рябов, Иван (настоящая фамилия — Седунов) — русский кормщик, герой Северной войны (1700—1721).
 Рябов, Иван Афанасьевич (1909—1958) — русский советский фельетонист, журналист газеты «Правда».
 Рябов, Иван Николаевич (1897—1984) — советский учёный-растениевод.